Filmpreis 2011 steht für:

 Deutscher Filmpreis 2011
 Österreichischer Filmpreis 2011
 Europäischer Filmpreis 2011